Goblin - criatura do folclore nórdico
Goblin (banda) - grupo italiano de rock progressivo
Goblin (álbum de Tyler, the Creator) - de 2011

Veja também
GoblinX

Desambiguação